Дургарян:
 Дургарян, Акоп Петросович (1919—2009) — советский футболист, тренер.
 Дургарян, Арменак Петросович (1924—1985) — советский футболист.